Based on a True Story peut désigner :
 There's Something About Remy: Based on a True Story, le premier album studio de Remy Ma, sorti en 2006 ;
 Based on a T.R.U. Story, le premier album studio de 2 Chainz, sorti en 2012 ;
 Based on a True Story, le premier album studio de Lil' Mo, sorti en 2001 ;
 Based on a True Story, le titre international du roman D'après une histoire vraie, publié par Delphine de Vigan en 2015 ;
 Based on a True Story, le titre international du film D'après une histoire vraie, film de Roman Polanski adapté du roman éponyme de Delphine de Vigan.